Amphitheater steht für:

 Amphitheater, Rundtheater
 Amphitheater-Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Amphitheater (Trier), Amphitheater in der Stadt Trier

Siehe auch:
 Amphitheater Lake 
 Amphitheater Creek 
 The Amphitheatre